Посёлок Топтерек (, ) — посёлок в составе уезда Зимунай округа Алтай Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР. Здесь размещается правление уезда.

История 
В 1951 году в этих местах был создан Район № 2 уезда Зимунай. В апреле 1962 года район был поднят в статусе до посёлка, и сюда из посёлка Зимунай переехало правление уезда.

Административное деление 
Посёлок Топтерек состоит из четырёх общин:
 Община Вэньминлу (文明路社区)
 Община Цзяньшэлу (建设路社区)
 Община Туаньцзелу (团结路社区)
 Община Жэньминлу (人民路社区)

Население 
В 1997 году в посёлке Топтерек проживало 9 тысяч человек. 50,5 % населения посёлка составляли китайцы, помимо них, также проживают казахи, уйгуры, хуэйцзу.

Ссылки 
 托普铁热克镇

Населённые пункты Синьцзян-Уйгурского автономного района